Барбара Поттер виграла титул, перемігши у фіналі Гелен Келесі з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мануела Малєєва (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Барбара Поттер (переможниця)
  Гелен Келесі (фінал)
  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Гелл Сіоффі (півфінал)
  Пінат Луї-Гарпер (чвертьфінал)
  Енн Сміт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Pringles Light Classic 1988 Draw

1988
Одиночний розряд